«Буреве́стник» — российский короткометражный рисованный мультфильм 2004 года, комедия. Режиссёр — Алексей Туркус («Аргус интернейшнл»).

Сюжет 
В школе идёт урок литературы. Строгая учительница собирается вызвать кого-нибудь к доске, чего ужасно боятся все ученики, кроме отличницы, Лизуновой. Во время урока один за другим являются опоздавшие ученики. На вопрос, почему пришли поздно, они называют одну и ту же причину: "Трамвай сломался". 

Ученик Федотов издаёт писк губами. Учительница пытается выяснить, кто это сделал. Атмосфера в классе теперь настолько страшная, что один из школьников падает в обморок. Лизунова выдаёт одноклассника, и учительница просит недоумевающего Федотова выйти из класса, после чего вызывает отличницу к доске. 

Девочка эмоционально читает "Песню о буревестнике", и всё происходящее в этом произведении воплощается в жизнь: буревестник, тучи, буря, море, пингвин. Учительница несколько раз прерывает Лизунову требованием к Федотову выйти из класса. Природная стихия разрушает всё в классе, а учительницу с одноклассниками уносит в открытое море, где происходят невероятные вещи: ученики путешествуют на трамвае, который ломается; буревестник, которого учительница принимает за Федотова, безуспешно борется с тучами и грозой. И всё это творится под чтение отличницей стихотворения.   

Звенит школьный звонок. Все возвращаются в разрушенный класс. Течение уносит в коридор всех учеников, кроме Лизуновой, которой учительница ставит пятëрку. Затем она вновь обращается к Федотову с очередным намерением выгнать из класса и вызвать родителей. Но вместо него появляется Пушкин, который недоумевает от этого требования пуще Федотова. Тут в класс заявляется Горький и показывает сломанный игрушечный трамвай. Пушкин начинает дразнить опоздавшего Горького, и тот кидается с ним в драку. Учительница выгоняет их обоих, и литераторы в ужасе улетают, словно насекомые.

Роли озвучивали 
 Мария Аронова
 Марина Тябут
 Елена Лабутина
 Евгений Ткачук
 Павел Акимкин

Музыка 
 Итальянская полька — Сергей Рахманинов
 Революционный этюд №12 Оп. 10 — Фредерик Шопен

Издание на DVD 
 DVD - Сборник мультфильмов «Буревестник и др.» (дистрибьютор «Союз»)

Награды 
 2004 — 9-й Международный Московский фестиваль детского анимационного кино «Золотая рыбка»: специальный приз жюри «За самый смешной фильм»
 2005 — 10-й юбилейный Открытый Российский фестиваль анимационного кино, бывший «Таруса», ныне «Суздаль» — Диплом «За показательный урок озорства», а по итогам голосования зрителей — Приз зрительских симпатий
 2005 — XIII Фестиваль российского кино «Окно в Европу» в Выборге: по разделу анимационного кино Приз «Серебряная ладья» фильму «Буревестник» Алексея Туркуса

Отзыв критика 
Алексей Туркус нарисовал свою версию горьковского «Буревестника» (студия «Аргус-фильм»). Самый смешной, оригинальный, самый зрительский фильм года. 
Туркус снял комическую пародию на хрестоматийную горьковскую песнь. Театрализованное пространство школьного класса натурально захлёбывается в волнах пафоса горьковской романтики и вранье нерадивых учеников. Даже сами классики, Пушкин с Горьким, не выдерживают, выпрыгивают из своих портретов и включаются в общую игру-фантазию.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Боссарт Алла Избушки на «Горбушке» «Новая газета» № 13, 21.02.2005
 Капков С. Интервью — Алексей Туркус: «Я страшный зануда» Журнал «ПРЕСТИЖ» июль 2007.
 https://web.archive.org/web/20130428133810/http://www.mk.ru/blogs/MK/2007/11/14/culture/323546/
 

Рисованные мультфильмы России 2004 года
Аргус интернейшнл
Мультфильмы о школьниках
Мультфильмы по произведениям Максима Горького
Мультфильмы на русском языке
Короткометражные мультфильмы России 2000-х годов